Эдвард Бергенхейм (Edvard Bergenheim, ранее — Bergenhem; 18 сентября 1798, Вааса — 19 февраля 1884, Або, Великое княжество Финляндское) — архиепископ города Турку (Або), глава Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии в 1850—1884 годах.

Биография 
Родился 18 сентября 1798 года в городе Вааса.

С 27 марта 1823 года младший преподаватель истории, на начальных курсах в Финляндском кадетском корпусе во Фридрихсгаме. С 23 июля 1824 по 25 ноября 1825 года преподаватель.

В 1835—1836, 1839—1840, 1843—1850 годах — Ректор Кафедральной школы в Або.

В 1850—1884 годах избран архиепископом Або (Турку), главой Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии.

С 14 января 1852 года член комитета, подготавливающий доклад для содействия народному образованию.

В 1853 и 1854 году руководитель Экономического общества Финляндии.

Скончался 19 февраля 1884 года и был похоронен на центральном кладбище Турку.

Семья 

 Отец — Эрик Йохан Бергенгейм
 Мать — Хэдвиг Бергенгейм
 Жена — Александрина Бергенгейм (в девичестве Брюн)
 Сын — Бергенгейм Эдуард,
 Дочь — Александрина Брюн,
 Дочь — Луиза Хенденберг,
 Дочь — Софья фон Юлин,
 Дочь — Наталия Юлия Бергенгейм

Примечания

Литература 
 Изданные записи собора в Турку. (Ред. Ээро Олли Матти). Турку 1976 года.
 Статистические таблицы государств Европы в 1834 году. Або 1836.
 Географическое описание. Або 1841.

Ссылки 
 Официальный сайт Архидиоцеза Турку
 Кафедральная школа в Або
 

Лютеранские теологи
Архиепископы Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии